Нуева Калифорнија има више значења:

 Нуева Калифорнија, Лоте 15 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нуева Калифорнија, Лоте 18 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нуева Калифорнија, Лоте 23 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нуева Калифорнија, Лоте 24 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нуева Калифорнија, Лоте 25 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нуева Калифорнија, Лоте 45 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нуева Калифорнија, Лоте 60 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нуева Калифорнија (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Калифорнија (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нуева Калифорнија, Роберто Хуарез (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику